1985 Голяма награда на Канада е 18-о за Голямата награда на Канада и пети кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 16 юни 1985 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1985 година в Канада